Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Malara – polski specjalista w zakresie górnictwa
 Zbigniew Malara – polski inżynier organizator przemysłu